El príncipe Federico Carlos de Prusia (Friedrich Karl von Preussen; Berlín, 20 de marzo de 1828 - Potsdam, 15 de junio de 1885) era hijo del príncipe Carlos de Prusia (1801-1883) y su esposa, la princesa María de Sajonia-Weimar-Eisenach (1808-1877). El príncipe Federico Carlos era nieto de Federico Guillermo III de Prusia y sobrino de Federico Guillermo IV y Guillermo I.

Biografía 

Desde 1842 hasta 1846, Federico Carlos estuvo bajo tutelaje militar del entonces mayor Albrecht von Roon, quien acompañó al príncipe a la Universidad de Bonn en 1846. Después de sus estudios, el príncipe sirvió como capitán a las órdenes de Friedrich Graf von Wrangel durante la campaña de Schleswig de 1848. Promovido a mayor, tomó parte en una campaña en Baden durante la cual resultó herido. Durante los siguientes años de paz fue promovido a coronel en 1852, mayor general en 1854 y teniente general en 1856. En 1860, el príncipe publicó un libro militar, titulado Eine militärische Denkschrift von P. F. K. Promovido a General der Kavallerie (General de Caballería), el príncipe tomó parte en la Segunda Guerra de Schleswig de 1864 contra Dinamarca, donde comandó las tropas prusianas en la fuerza expedicionaria austro-prusiana, pero interfirió en los planes de su jefe de Estado Mayor, von Blumenthal, quien se dirigió al Príncipe Heredero Federico Guillermo solicitando apoyo.

Sirvió con distinción en la Guerra austro-prusiana, donde comandó el Primer Ejército compuesto por los 2.º, 3.º y 4.º cuerpos de ejército. En Königgrätz, sostuvo a los austríacos a raya, numéricamente superiores, hasta la llegada de su primo el Príncipe Heredero (quien ahora tenía al general von Blumenthal como su Jefe de Estado Mayor) y su Segundo Ejército, que atacó a los austríacos por el flanco.

Con el estallido de la Guerra franco-prusiana, al príncipe se le dio el mando del Segundo Ejército, con el que se distinguió en la batalla de Spicheren y las batallas de Vionville-Mars la Tour y Gravelotte-St.Privat y en el subsiguiente Sitio de Metz. Después de la caída de Metz, su ejército fue enviado al Loira para limpiar el área en torno a Orleans, donde las tropas francesas, primero bajo Aurelle de Paladines, después bajo Chanzy, estaban intentando marchar al norte para socorrer París. Ganó batallas en Orleans y Le Mans. Por sus servicios fue promovido al rango de Generalfeldmarschall (mariscal de campo). Después de la guerra, el príncipe fue Inspector-General y se le dio el rango de Mariscal de Campo de Rusia por Alejandro II de Rusia.

En 1878 fue nombrado caballero gran cruz de honor de la Orden del Baño.

Murió en Jagdschloss Glienicke.

Familia e hijos 
El 29 de noviembre de 1854, se casó en Dessau con la princesa María Ana de Anhalt-Dessau (1837-1906), hija del duque Leopoldo IV de Anhalt. Tuvieron cinco hijos:

Honores 
Recibió las siguientes condecoraciones:
Honores alemanes

Honores extranjeros

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Mariscales de campo de Prusia
Mariscales de campo de Rusia
Personas de la guerra austro-prusiana
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Gran Cruz de la Cruz de Hierro
Caballeros grandes cruces de honor de la Orden del Baño
Caballeros de segunda clase de la Orden de San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Orden Militar de Guillermo
Caballeros de la Orden de San Huberto
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Berlín
Grandes cruces con espadas de la Orden de Alberto el Oso
Personas de la Provincia de Brandeburgo
Consortes de miembros de la casa de Ascania